Артур Поль Маттук (; 13 июля 1930 — 8 октября 2021) — профессор математики Массачусетского технологического института. Известен своей книгой 1998 года, «Введение в анализ» (ISBN 0-13-081132-7) и его видео лекции по дифференциальным уравнениям на MIT OpenCourseWare. С 1959 по 1977 Маттук был женат на химике Джоан Берковиц. Маттук широко цитируется в биографии Джона Нэша в книге Сильвии Назар Игры разума.

В 2012 он стал членом Американского математического общества.

Примечания

Ссылки 
 Видео лекции по дифференциальным уравнениям, которые читает Артур Маттук
 Домашняя страница проф. Артура Маттука
 «Неофициальная книга цитат 18.02/18.03»

Литература 
 Interview in Joel Segel (Hrsg.), Recountings, Conversations with MIT mathematicians, A. K. Peters 2009
 Introduction to Analysis, Prentice Hall 1999
 mit John T. Tate On the inequality of Castelnuovo-Severi, Abhandlungen Mathematisches Seminar Universität Hamburg, Band 22, 1958, S. 295—299

Математики США
Действительные члены Американского математического общества
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы наук Массачусетского технологического института